Ay (más átírásban Aj, Eje) – az ókori Egyiptom egyik fáraója.
Aj – folyó Oroszországban.